Miejscowości w USA:
 Carpio – miasto w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Ward
Gminy w USA:
 Carpio (ang. Carpio Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Ward